Сионистское оккупационное правительство () — условная тайная организация в популярной теории заговора
  — ранняя гипертекстовая система, разработанная в 70-е гг. в университете Карнеги — Меллон
 Zillions of Games — универсальный движок логических игр